Crèdit Andorrà es un grupo financiero del Principado de Andorra. Fundado en 1949, centra su actividad en la banca comercial, la banca privada y la gestión de activos a escala internacional, además de los seguros.

En 2018 contaba con más de 800 trabajadores y estaba presente en múltiples mercados de todo el mundo: España, Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos (Miami), México, Panamá, Perú y Chile, además del Principado de Andorra.

Referencias

Enlaces externos
Crèdit Andorrà

Bancos de Andorra